Occa  (Pl. Oke, Ocche), auch Ocka oder Oka geschrieben, war ein Gewichts- und Hohlmaß in der Walachei.

Gewichtsmaß 
 1 Littre ≈  Livre (Pariser Pfund) ≈ 322 Gramm
 1 Occa = 4 Littre ≈ 2  Livre (Pariser Pfund) ≈ 1289 Gramm 
 1 Kantar/Zentner = 44 Occa = 176 Littre ≈ 1  Quintal (Pariser Zentner) ≈ 56,72 Kilogramm

Hohlmaß 
Beim Hohlmaß unterschied man in Getreidemaß und Flüssigkeitsmaß.
Als Getreidemaß war
 1 Occa ≈ 77,5 Pariser Kubikzoll ≈ 1,537 Liter
 1 Dimerli = 16 Occa ≈ 1240 Pariser Kubikzoll ≈ 24,6 Liter
 1 Mirza = 8 Dimerli = 128 Occa ≈ 9921 Pariser Kubikzoll ≈ 196,8 Liter
 1 Kile = 2 Mira = 16 Dimerli = 256 Occa ≈ 19.842 Pariser Kubikzoll ≈ 393,6 Liter
Als Flüssigkeitsmaß rechnete man
 1 Occa ≈ 1,42 Liter
 1 Viadra/Wiader oder Eimer (walachischer Eimer) = 10 Occa ≈  716⅓ Pariser Kubikzoll ≈ 14,2 Liter
 1 Dimerli = 16 Occa ≈ 22,72 Liter

Anmerkungen 
 Litre ist nicht identisch mit dem französischen Salz- und Getreidemaßes und Flüssigkeitsmaß
 Es besteht ein Unterschied zum türkischen Handelsgewicht Okka. 
 Die Occa in Dalmatien ist verschieden von dieser der Walachei.

Literatur 
 Johann Friedrich Krüger: Vollständiges Handbuch der Münzen, Maße und Gewichte aller Länder der Erde. Gottfried Basse, Quedlinburg/Leipzig 1830, S. 209.
 Joseph Jäckel: Neueste Europäische Münz-, Maß- und Gewichtskunde. Verlag Carl Gerold, Wien 1828, Band 1.
 Carl Friedrich Schlegel: Lehrbuch der bürgerlichen und ländlichen Baukunst. Heinsius’sche Buchhandlung, Gera/Leipzig 1852, 1. Band, S. 219.

Einzelnachweise 

Altes Maß oder Gewicht (Rumänien)
Volumeneinheit
Masseneinheit
Getreidemaß (Rumänien)